L’effet observateur peut désigner :

 L’effet de l'observateur en sciences sociales
 L’effet observateur en suivi de la dynamique des populations, non-détection de populations sur certains secteurs en raison d’une pression d’observation faible ou inexistante
 L’effet acteur-observateur en psychologie sociale

Voir aussi 
 Effet de sonde